Guapi kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guapi (kommun), Cauca, 
 Guapi (ort), Cauca,